Доу () — многозначный термин.

Фамилия  
Известные носители:

A 
 Доу, Артур Уэсли (1857—1922) — американский художник, гравер, фотограф и преподаватель искусств.

Г 
 Доу, Генри Эдвард (1790—1848) — английский художник и гравёр акватинтой; младший брат живописца Джорджа Доу.
 Доу, Герард (1613—1675) — нидерландский художник.
 Доу, Герберт Генри (1866—1930) — американский химик, изобретатель и предприниматель.

Д 
 Доу, Джейсон (род. 1967) — британский журналист и телеведущий.
 Доу, Джордж (1781—1829) — английский художник.

О—Ц 
 Доу, Олег (род. 1983) — российский художник.
 Доу, Сэмюэл Каньон (1951—1990) — президент Либерии с 1980 по 1990 год.
 Доу, Том (1912—1969) — американский бобслеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1928 года.
 Доу, Томас Милли (1848—1919) — шотландский художник-постимпрессионист.
 Доу, Уильям (1924—2013) — канадский хоккеист, чемпион Олимпийских игр в Осло (1952).
 Доу, Чарльз (1851—1902) — редактор газеты «Wall Street Journal» и основатель компании «Dow Jones», создатель индекса Доу Джонса.
 Доу (窦) — китайская фамилия (клан). Словарное значение иероглифа — щель, отверстие.
 Доу Сянь (窦宪) — генерал и политический деятель времён империи Восточная Хань.
 Доу Цзяндэ (窦建德) (573—621) — один из руководителей крестьянского восстания против династии Суй, создавший на некоторое время самостоятельное княжество в провинции Хэбэй, вошедшее впоследствии в империю Тан.

Топоним 
 Доу — озеро в Канаде.

Аббревиатура 
 ДОУ — документационное обеспечение управления
 ДОУ — детское (дошкольное) образовательное учреждение
 ДОУ — дело оперативного учета
 ДОУ — доковое опорное устройство

Другие значения 
 Джон Доу — () — традиционное обозначение в английском или американском суде (или медицинском учреждении) лица, чьё имя неизвестно или должно быть скрыто.
 Джон Доу — телесериал.
 Доу — арабское одномачтовое судно.
 Доу (市斗) — древнекитайская мера объёма, равная 10 шэнам (市升), или 10,354 литра.
 Принцесса Доу — популярное название нераскрытого дела об убийстве девочки в США (1982 год).

См. также 
 Промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA)
 Каттлея Доу
 Джейн Доу (телесериал)
 Ли Ма-доу
 Бэй-доу
 Доу кемикал
 Я, Д'оу-бот
 Д’оу! — характерное выражение вымышленного персонажа мультсериала «Симпсоны» Гомера Симпсона.
 Дау